Pavillon steht für:

 Pavillon, ein frei stehendes Bauwerk oder Gebäudeteil
 ein Element des Wappenmantels

einzelne Bauwerke mit dem Namen Pavillon:
 Royal Pavilion im Seebad Brighton (England)
 Pavillon (Hannover), Kulturzentrum in Hannover
 Sopp’scher Pavillon, Wuppertal
 Pavillon der Hoffnung, Leipzig
 Conditorei Pavillon, Leipzig
 Alsterpavillon, Hamburg 	
 Bibliothekspavillon, Hannover
 Christuspavillon, Hannover
 Frühstückspavillon, Kassel 	
 Hofpavillon Hietzing, Wien
 Kanzlerpavillon, Bonn
 Kirchenpavillon Au, Schweiz 	
 Muschelpavillon, Radebeul
 Raschplatzpavillon, Hannover
 Wallpavillon, Dresden

Pavillons als Tierbaue:
 Pavillons als Schutzbaue aphidophiler Ameisen siehe Aphidophilie#Schutzbaue

Pavillon ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne Pavillon (1632–1705), französischer Jurist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Baldachin
 Pavillonstil, eine Bauweise von Krankenhäusern
 Orchideenpavillon 	
 Reisepavillon 	
 Pavilion
 Pavilonis